Ciecierzyn ist der deutsche Name folgender Orte in Polen:
 Ciecierzyn (Strzelce Krajeńskie) in der Woiwodschaft Lebus
 Ciecierzyn (Niemce) in der Woiwodschaft Lublin
 Ciecierzyn (Byczyna) in der Woiwodschaft Oppeln